Guérilla peut faire référence à :

Guérilla, terme emprunté à l'espagnol utilisé pour décrire des combats en petits groupes ;
Guérilla, groupe fusion rap-métal québécois de Sherbrooke ;
 Che, 2e partie : Guerilla, film de Steven Soderbergh sorti en 2008 ;
 Guérillas, film de Fritz Lang, sorti en 1950 ;
 La Guérilla, chanson écrite et composée par Serge Gainsbourg et interprétée par Valérie Lagrange en 1965 ;
 La culture guérilla, culture clandestine de chanvre en pleine nature ;
 Guerrilla Games, studio néerlandais de développement de jeu vidéo ;
 Guerilla, roman de Laurent Obertone publié en 2016 ;
 Guérilla, chanson de Soolking.